Diese Liste der Abgeordneten zum Burgenländischen Landtag listet alle Mitglieder des Burgenländischen Landtags in der VI. Gesetzgebungsperiode auf. Die Gesetzgebungsperiode wurde am 4. November 1949 mit der Angelobung der Abgeordneten und der Wahl des Präsidiums eröffnet und endete nach 39 Sitzungen am 19. März 1953 mit der Angelobung des Landtags der VII. Gesetzgebungsperiode. Nach der Landtagswahl am 9. Oktober 1949 entfielen 18 von 32 Mandaten auf die ÖVP, 13 auf die SPÖ und 1 Mandat auf den Verband der Unabhängigen.

Dem Präsidium saß als 1. Landtagspräsident der ÖVP-Abgeordnete Johann Grabenhofer vor. Ebenfalls über die ganzen Periode waren der 2. Landtagspräsident Ernst Hoffenreich (SPÖ) und der 3. Landtagspräsident Julius Grabner (ÖVP) im Amt. Die Funktion des Schriftführers übten Josef Schatz und Friedrich Robak aus, Ordner waren Adolf Brunner bis 7. Jänner 1952, Paul Weiß und Franz Beutl ab 18. Juni 1952.

Literatur 
 Johann Kriegler: Politisches Handbuch des Burgenlandes. II. Teil (1945–1995). Eisenstadt 1996 (Burgenländische Forschungen; 76), ISBN 3-901517-07-3.

06